Siphlonurus är ett släkte av dagsländor. Siphlonurus ingår i familjen simdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simdagsländor
Siphlonurus